Peti rang hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2000./01. su činile druge županijske lige u većini županija.

2. Zagrebačka liga 

 Izvori: 
 NK Maksimir, ljestvica 
 NK Maksimir, rezultati

2. ŽNL Brodsko-posavska

Centar 

 rsssf.com

Istok 

 rsssf.com

Zapad 

 rsssf.com

2. ŽNL Karlovačka 
 

 Izvori: 
 NK Josipdol

2. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigorrja

2. ŽNL Osječko-baranjska

NS Beli Manastir 
 

 rsssf.com

NS Đakovo 
Omladinac Đakovacki Selci pobjednik lige 
Sudionici: 
 Hajduk Široko Polje
 HOŠK Gašinci
 Kešinci
 Mladost Đakovacka Satnica
 Mladost Gorjani
 Omladinac Đakovacki Josipovac
 Omladinac Đakovacki Selci
 Polet Semeljci
 Ratar Piškorevci
 Slavonija Budrovci
 Sloga Koritna
 Šokadija Strizivojna
 Velebit Potnjani
 Zrinski Drenje
 rsssf.com, ljestvica do 25. od 26 kola

NS Našice 

 rsssf.com

NS Osijek 

 rsssf.com

NS Valpovo - Donji Miholjac 

 rsssf.com

2. ŽNL Požeško-slavonska 

 rsssf.com

2. ŽNL Sisačko-moslavačka

NS Sisak 

 Izvori: 
 NK Lekenik

2. ŽNL Splitsko-dalmatinska 
 

 Izvori: 
 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza

2. ŽNL Vukovarsko-srijemska 

 Izvori: 
 Slavonac Gradište 
 rsssf.com

Poveznice 
 1. HNL 2000./01.
 2. HNL 2000./01.
 3. HNL 2000./01.
 4. rang HNL-a 2000./01.
 6. rang HNL-a 2000./01.
 7. rang HNL-a 2000./01.
 Hrvatski nogometni kup 2000./01.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2000./01.

2000-01
 5